Superpotencia puede referirse a:

 Superpotencia internacional, Estado con una posición de incuestionable liderazgo en el sistema internacional, con la habilidad y medios para tener influencia en eventos y proyectos de poder a escala global.

 Segunda superpotencia, término que describe a la opinión pública global como una de las superpotencias internacionales, una de las fuerzas hegemónicas de poder a nivel mundial.
  Superpotencia energética, país que suministra grandes cantidades de recursos energéticos (petróleo, gas natural, carbón, uranio, etc.) a un número significativo de otros Estados y que, por tanto, tiene el potencial para influir en los mercados mundiales.

 Superpotencias emergentes, cada uno de los países que muestra potencial suficiente como para transformarse en una superpotencia internacional en un futuro cercano.

Enlaces externos